Špičák coby vrchol v Jizerských horách může být:

 Špičák (Tanvaldská vrchovina) (812 m n. m.) – vrchol zvaný též Tanvaldský Špičák, severozápadně od Tanvaldu
 Špičák (Oldřichovská vrchovina) (724 m n. m.) – vrchol zvaný též Oldřichovský Špičák, severně od Oldřichova v Hájích
 Malý Špičák (Jizerská hornatina) (678 m n. m.) – vrchol severozápadně od Tanvaldu

Jizerské hory